Kovačić je naselje u sastavu Grada Knina, u Šibensko-kninskoj županiji. Nalazi se 2 kilometra istočno od Knina.

Povijest 
Kovačić se od 1991. do 1995. godine nalazio pod srpskom okupacijom, tj. bio je u sastavu SAO Krajine.

Stanovništvo 
Prema popisu iz 2011. godine naselje je imalo 900 stanovnika.

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Knina